Amanda Marie Elizabeth Wibben (Naperville, Illinois 3 de fevereiro de 1983), também conhecida como Hillary Scott, é uma atriz e diretora de filmes pornográficos norte-americana.

Biografia 
Hillary foi criada em Chicago, onde viveu toda a sua vida até mudar-se para Los Angeles, para tornar-se atriz pornográfica. Começou a sentir curiosidade pela pornografia aos 11 anos, quando seus pais colocaram uma televisão na casa onde moravam, tendo acesso a um canal pornô.

Hillary afirma que nos anos em que permaneceu em um instituto, manteve uma relação sexual com uma companheira de classe. Depois de sua saída do instituto, começou a namorar um rapaz pelo qual havia se apaixonado e com quem casou-se posteriormente, porém, divorciaram-se depois de seis meses.

Trabalhou em um banco, porém, em 2004, decidiu que queria ser atriz pornô e mudou-se para Los Angeles para dedicar-se a essa profissão.

Em 2006, fez sua estréia como diretora, no filme Anal Princess Diaries # 2, do estúdio Elegant Angel. Durante o ano de 2006, Hillary continuou a trabalhar em alguns filmes, entretanto, continua a atuar em produções pornográficas com cenas radicais.

Já participou em mais de 280 filmes desde 2004. Além dos filmes lançados em vídeo, ela já participou em várias produções exclusivas para a internet.

Filmografia parcial 
 A2M # 6
 Absolute Ass # 4
 Anal Cum Swappers # 2
 Anal Extremes # 1
 Anal Princess Diaries # 1, # 2
 Anal Supremacy (II)
 Attention Whores # 1
 Baker's Dozen # 4, # 6, # 7, # 8
 Black Dick For The White Chick # 1
 Black Dicks In White Chicks # 10
 Black In The Crack # 1
 Black Meat White Treat
 Feeding Frenzy # 7
 From My Ass To My Mouth
 Fuck Dolls # 4
 Gang Bang Auditions # 18
 Gang Bang Darlings # 5
 Giants Black Meat White Treat # 2
 Girls Gone Anal
 House Of Anal (I)
 House Of Ass # 2
 Internal Cumbustion # 9
 Liquid Gold # 10, # 11, # 12
 Mouth 2 Mouth # 5
 My Daughter's Fucking Blackzilla
 Service Animals # 21
 Un-natural Sex # 16
 Up Your Ass # 24
 X-treme Violation # 3

Prêmios

AVN 
 2007 - Performance feminina do ano
 2007 - Melhor atriz - vídeo
 2006 - Melhor cena de sexo grupal - filme (ao lado de Alicia Alighatti, Penny Flame, Dillan Lauren, Randy Spears e John West)
 2006 - Melhor cena de sexo oral - filme (ao lado de Alicia Alighatti e Randy Spears)

XRCO 
 2007 - Melhor na categoria "orgasmic analist"
 2007 - Melhor na categoria "orgasmic oralist"
 2007 - Melhor na categoria "Superslut" (superputa)
 2007 - Melhor atriz (Corruption)
 2007 - Performance feminina do ano
 2006 - Melhor revelação do ano
 2006 - Melhor na categoria "orgasmic oralist"

Outros 
 2006 - CAVR (Cyberspace Adult Video Reviews) - Estrela do ano
 2005 - CAVR (Cyberspace Adult Video Reviews) - Melhor revelação do ano
 2006 - Rog Awards Critics Choice - Melhor performance feminina (ao lado de Sunny Lane)

Indicações

AVN 
 2006 - Revelação do ano

XRCO 
 2006 - Categoria "orgasmic analist"

Outros 
 2006 - Rog Awards Fan Favorites - Categoria "Best Female"
 2005 - Rog Awards Critics Choice - Categoria "Best Female"
 2005 - Rog Awards Critics Choice - Categoria "Best Newbie"
 2005 - Rog Awards Fan Favorites - Categoria "Best Newbie"

Ligações externas 

 
  no MySpace

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos